Натальинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Натальинское сельское поселение — входит в Благовещенский район Амурской области
 Натальинское сельское поселение — входит в Балаковский район Саратовской области